Васютіно — розповсюджений у Росії топонім.

 Васютіно — село в Бабаєвського районі Вологодської області. 
 Васютіно — село в Білозерському районі Вологодської області. 
 Васютіно — село в Покровському районі Орловської області.